Алексей Александрович Иванов:
 Иванов, Алексей Александрович (род. 1981) — российский борец.
 Иванов, Алексей Александрович (1922—1941) — стрелок-бомбардир, Герой Советского Союза.
 Иванов, Алексей Александрович (1936—2019) — советский генерал-лейтенант.